Eurocopter AS 532 — многоцелевой средний вертолёт.

Разработан консорциумом Eurocopter. В начале 1990 г. военный вариант AS 332 Super Puma получил обозначение AS 532 Cougar. Поставлялся в более чем 30 стран. Вертолет одновинтовой схемы, с двумя турбовальными двигателями, рулевым винтом, трехопорным шасси.

Выпускается в различных модификациях.

Тактико-технические характеристики 
Приведенные характеристики соответствуют модификации AS 532 AC

Операторы 
  Вооружённые силы Малави — 1 AS.532UL Cougar по состоянию на 2018 год

См. также 
Родственные разработки
 Aérospatiale Puma
 Aérospatiale AS.332
 Eurocopter EC225
 Eurocopter EC725
Аналоги
 Sikorsky S-92
Списки
 Список вертолётов

Примечания

Ссылки 
 http://www.army-technology.com/projects/cougar/

Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты
Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты